Argusville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Argusville (Kalifornien)
 Argusville (New York)
 Argusville (North Dakota)